Wet, vastgelegde afspraken die mensen met elkaar hebben gemaakt
Normen en waarden, ongeschreven omgangsvormen en principes in publiekelijk en sociaal verband